Машков Николай Васильевич (1916, Сормово, Нижегородская губерния — , , Финляндия) — Герой Советского Союза, младший комвзвод, старший механик-водитель танка 398-го отдельного танкового батальона 50-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного фронта.

Биография 
Родился в 1916 году в посёлке Сормово, ныне в черте Нижнего Новгорода — административного центра Нижегородской области, в семье рабочего.

Окончил 7 классов. Работал слесарем на заводе.

В Красной Армии с 1937 года. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов.

Николай Машков отличился в боях юго-восточнее города Выборг (ныне — Ленинградская область).

11 февраля 1940 года участвовал в шести атаках, подавлении огня вражеских дотов, уничтожении пехоты противника. Когда его танк подорвался на мине, Машков покинул его и продолжал сражаться в составе стрелкового подразделения и в этом бою пал смертью храбрых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» младшему комвзводу Машкову Николаю Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды 
 Герой Советского Союза (21 марта 1940, медаль «Золотая Звезда»);
 орден Ленина (21 марта 1940);
 орден Красного Знамени;
 медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Танкисты СССР
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Погибшие в боях советско-финляндской войны (1939—1940)
Танкисты Советско-финляндской войны (1939—1940)